Schulle steht für:

 Schulle, Name bei der Ersterwähnung um das Jahr 1095 von Scuol (deutsch Schuls), Gemeinde in der Region Engiadina Bassa/Val Müstair, Kanton Graubünden
 Schulle, umgangssprachlich für Schultheiss-Bier, siehe Berliner-Kindl-Schultheiss-Brauerei